Tanzmann ist der Name von

 Bruno Tanzmann (1878–1939), völkischer Schriftsteller und Verleger
 Helmut Tanzmann (1907–1946), deutscher Jurist, SS-Führer und Regierungsrat beim SD
 Matthias Tanzmann (* 1977), deutscher DJ, Produzent und Gründer des Labels Moon Harbour Recordings
 Paul Tanzmann (1563–1622), Pfarrer in Guren
Siehe auch:
Tänzer
Tanzendes Männlein